Le terme ligne 89 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro Léger 
 Ancien indice de la ligne M1/M2 du métro léger de Charleroi jusqu'au .

Tramway 

 Ancien service partiel de la ligne 80 du tramway vicinal de Charleroi ;
Ancien service partiel de la ligne 90 du tramway vicinal de Charleroi.

Chemin de fer 
 Ligne 89, en Belgique, elle relie la Gare de Denderleeuw à la Gare de Courtrai.

Voir aussi 
  

89